Susuk (talisman), gouden naalden als talismans in de Maleise cultuur
 Susuk (film), Maleise horrorfilm uit 2008

Plaats in Indonesië
 Susuk (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Susuk (Tiganderket), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra